Velika nagrada Avstrije 1997 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 21. septembra 1997.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 71
| 1:27:35,999
| 1
| 10
|-
! 2
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| + 2,909 s
| 10
| 6
|-
! 3
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 71
| + 3,962 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 71
| + 12,127 s
| 14
| 3
|-
! 5
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 71
| + 31,859 s
| 11
| 2
|-
! 6
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 71
| + 33,410 s
| 9
| 1
|-
! 7
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 71
| + 37,207 s
| 7
|  
|-
! 8
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 71
| + 49,057 s
| 12
|  
|-
! 9
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 71
| + 1:06,455
| 13
|  
|-
! 10
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 70
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 11
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 69
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 12
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 69
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 13
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 67
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! 14
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 64
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 58
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 58
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 57
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 48
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 38
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 37
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1
| Motor
| 2
|  
|-
! EX
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
|  
| Prelahek dirkalnik
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1997
1997